Il singolare del torneo di tennis Salk Ladies 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kristina Mladenovic che ha battuto in finale Arantxa Rus 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Johanna Larsson (secondo turno)
 Arantxa Rus (finale)
 Nastas'sja Jakimava (primo turno)
 Anna Floris (secondo turno)

 Anne Kremer (quarti di finale)
 Mona Barthel (secondo turno)
 Elena Bovina (primo turno)
 Julija Bejhel'zymer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salk Ladies 2011